Ниже представлен список эпизодов оригинального сериала «Секретные материалы» и его продолжения. Знаком ‡ выделены эпизоды, относящиеся к т. н. «мифологии» сериала (его основной сюжетной линии).

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Зрители в США(млн)
! Ранг
|-
| scope="row" style="background:#252D31; color:#100; text-align:center;"|
| 1
| 24
| 10 сентября 1993
| 13 мая 1994
| 
| 111
|-
| scope="row" style="background:#664B3F; color:#100; text-align:center;"|
| 2
| 25
| 16 сентября 1994
| 19 мая 1995
| 14.50
| 63
|-
| scope="row" style="background:#2D6161; color:#100; text-align:center;"|
| 3
| 24
| 22 сентября 1995
| 17 мая 1996
| 15.40
| 55
|-
| scope="row" style="background:#801818; color:#100; text-align:center;"|
| 4
| 24
| 4 октября 1996
| 18 мая 1997
| 19.20
| 20
|-
| scope="row" style="background:#485688; color:#100; text-align:center;"|
| 5
| 20
| 2 ноября 1997
| 17 мая 1998
| 19.80
| 11
|-
| scope="row" style="background:#AE1515; color:#100; text-align:center;"|
| colspan="2"| Борьба за будущее
| colspan="2"| 19 июня 1998
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#FFBF00; color:#100; text-align:center;"|
| 6
| 22
| 8 ноября 1998
| 16 мая 1999
| 17.20
| 12
|-
| scope="row" style="background:#66A468; color:#100; text-align:center;"|
| 7
| 22
| 7 ноября 1999
| 21 мая 2000
| 14.20
| 29
|-
| scope="row" style="background:#4B0082; color:#100; text-align:center;"|
| 8
| 21
| 5 ноября 2000
| 20 мая 2001
| 13.93
| 31
|-
| scope="row" style="background:#FFA000; color:#100; text-align:center;"|
| 9
| 20
| 11 ноября 2001
| 19 мая 2002
| 9.10
| 63
|-
| scope="row" style="background:#0D1B97; color:#100; text-align:center;"|
| colspan="2"| Хочу верить
| colspan="2"| 24 июля 2008
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#233237; color:#100; text-align:center;"|
| 10
| 6
| 24 января 2016
| 22 февраля 2016
| 13.60
| 7
|-
| scope="row" style="background:#FF5F5F; color:#100; text-align:center;"|
| 11
| 10
| 3 января 2018
| 21 марта 2018
| 5.34
| 91
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1993—1994)

Сезон 2 (1994—1995)

Сезон 3 (1995—1996)

Сезон 4 (1996—1997)

Сезон 5 (1997—1998)

Секретные материалы: Борьба за будущее (1998)

Сезон 6 (1998—1999)

Сезон 7 (1999—2000)

Сезон 8 (2000—2001)

Сезон 9 (2001—2002)

Секретные материалы: Хочу верить (2008)

Сезон 10 (2016)

Сезон 11 (2018)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Описание всех серий